Балдево () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Гырмен. Находится примерно в 5 км к северо-западу от центра села Гырмен и примерно в 71 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 188 человек, преобладающая национальность — болгары.

История 
В окрестности села сохранились фракийские могильники и руины фракийских поселений Манастира, Колибищата, Костадин Св. Илия). Было раскопано погребение фракийского вождя, в которой обнаружены уникальные находки.

В селе находится большой православный храм.

Тяжёлые события в жизни села были в 1903 во время войны с турками, когда село сгорело от огня.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области